Gaby (Vale de Aosta)
1665 Gaby

Desambiguação